Ханс Холбајн може бити:

Ханс Холбајн Старији (1465—1524), немачки сликар.
Ханс Холбајн Млађи  (1497—1543), немачки сликар.